Place du Sénat (Helsinki)
 Place du Sénat (Saint-Pétersbourg)
  à Macao